Hidden City — десятый студийный альбом британской рок-группы The Cult, изданный в 2016 году.

Список композиций

Участники записи 
 Иэн Астбери — вокал, гитара, бубен
 Билли Даффи — гитара
 Джон Темпеста — ударные

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы The Cult
Альбомы Cooking Vinyl
Альбомы, спродюсированные Бобом Роком